Флаг Городи́ща — официальный символ городского поселения «Город Городище» Городищенского муниципального района Пензенской области Российской Федерации. Флаг утверждён 10 октября 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 2842.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: белой (в 4/9 ширины полотнища) и зелёной (в 5/9 ширины) и несущее посередине изображение красной крепости с чёрными бойницами из герба города».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба города Городище, который создан на основе исторического герба города Городище Пензенского наместничества, Высочайше утверждённого  года. Подлинное описание исторического герба гласит:

Въ первой части щита гербъ Пензенскій. Во второй части, въ серебряномъ полѣ, старыя градскія стѣны, означающія собою имя сего города, поселеннаго старыхъ службъ служилыми людьми.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости и жизненного роста.

Красный цвет — символ мужества, силы, трудолюбия, красоты и праздника.

Чёрный цвет — символ скромности, мудрости, вечности бытия.

Примечания 

Флаги с изображением крепости
Флаги городов России